dus, zo, op deze manier
 Aldus Manutius de Oude, 15e-eeuws Venetiaans drukker, pionier in de typografie
 Aldus Manutius de Jonge, 16e-eeuws Venetiaans drukker, kleinzoon van
 Aldus (lettertype), een lettertype ontworpen door Hermann Zapf in 1954
 Aldus Corporation, een Amerikaans softwarebedrijf van 1984 tot 1994, grondlegger van DTP
 Aldus sprak Zarathustra, een vertaling van het boek  van Friedrich Nietzsche